Esistono più comuni francesi con questo nome

 Coulombs – Calvados
 Coulombs – Eure-et-Loir